Grens, een scheidingslijn tussen twee (meestal bestuurlijke) eenheden
Grens (gemeente), een gemeente in Zwitserland
Grens (strip), een Frans-Belgische stripreeks
De grens, een Nederlandse film uit 1984
De Grens (waterschap), een voormalig waterschap in Friesland van 1929 tot 1969

Zie ook 
Grenzen (doorverwijspagina)
Groene grens (doorverwijspagina)